Gerardus van Lom was - voor zover bekend - de eerste burgemeester van Venlo, in het jaar 1348.

Er wordt tevens een Gerardus van Lom, richter te Venlo genoemd van 1350 tot 1357, woonachtig op de Oude Markt naast de stadsmuur. Of het dezelfde Gerardus van Lom betreft, is onduidelijk.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 14e eeuw